Леонид Захарович Чугуевский (22 мая 1921 — 5 января 1965) — советский военнослужащий, заместитель командира 3-го стрелкового батальона 17-го гвардейского ордена Суворова стрелкового полка, 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова стрелковая дивизия, 11-я гвардейская армия, 3-й Белорусский фронт. Герой Советского Союза (1945).

Биография

Ранние годы
Леонид Чугуевский родился 22 мая 1921 года в селе Верхняя Куренга Шелопугинский район Читинская область в семье русского служащего. Проживал в селе Большой Тонтой. Окончил 10 классов. Работал водоспасателем районного общества водного транспорта. В армии с октября 1941 года. Окончил Новосибирское военно-пехотное училище. Был принят в КПСС.

Участие в Великой Отечественной войне 

С июля 1942 по 9 мая 1945 года Чугуевский нёс службу в рядах действующей армии. Принимал участие в боевых действиях на 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах в должности заместителя командира 3-го стрелкового батальона 17-й гвардейского стрелкового ордена Суворова полка, 5-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии. В ходе Восточно-Прусской наступательной операции штурмовал крепости Кёнигсберг (ныне Калининград) и Пиллау (ныне Балтийск). За время участия в боевых действиях был четыре раза ранен.

С 18 часов 25 апреля 1945 года 3-й стрелковый батальон 17-го гвардейского стрелкового полка гвардии майора Дорофеева А. В. в составе передового отряда десанта на автомобилях-амфибиях под непрерывном огнём противника форсировал пролив Зеетиф, соединяющий Балтийское море с заливом Фришес-Хафф, и высадился на косе Фрише-Нерунг. Батальон захватил плацдарм, отразил две контратаки противника и обеспечил успешную высадку второго эшелона батальона во главе с гвардии капитаном Чугуевским, отбил три контратаки противника, пленил около 480 немцев и обеспечил высадку остальных сил десантов полка подполковника Банкузова А. И. Батальон перерезал косу и соединился с десантом моряков Балтийского флота. В результате отступающие из Пиллау немцы (более 6000 человек) были отрезаны от основных частей и впоследствии капитулировали.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за участие в бою на косе Фрише-Нерунг и проявленные при этом мужество и героизм Леониду Чугуевскому было присвоено звание Героя Советского Союза. За бой на том плацдарме к званию Героя Советского Союза всего были представлены девять военнослужащих 3-го батальона 17-го гвардейского стрелкового полка.

После войны 
После войны Чугуевский окончил курсы усовершенствования командного состава и Военную академию тыла и транспорта в Ленинграде (1956). В 1957 году уволился в запас в звании майора.

5 января 1965 года Леонид Чугуевский умер от фронтовых ран. Похоронен в Ленинграде на Ново-Волковском кладбище.

Награды 

Герой Советского Союза;
орден Ленина;
орден Отечественной войны I степени;
орден Отечественной войны II степени;
орден Красной Звезды;
медаль «За боевые заслуги»;
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
медаль «За взятие Кёнигсберга»;
медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»;
медаль «30 лет Советской Армии и Флота»;
юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР».

Память 
 Имя Чугуевского высечено золотыми буквами в зале Славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы город Москва.
 Мемориальная доска установлена в селе Тонтой (Шелопугинский район Читинская область).

В воспоминаниях современников 

Под утро гвардейцы начали форсирование узкого пролива Зее-Тифф, отделявшего Пиллау от косы Фришес-Нерунг. В числе самых первых высадился штурмовой отряд 17-го гвардейского стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии, которым командовал капитан Л. З. Чугуевский. Офицер организовал успешное отражение трёх фашистских контратак. Временами положение отряда становилось критическим. За оружие пришлось взяться даже санитарам и связистам…
Так и не удалось немцам сбросить группу капитана Чугуевского в море. Отважные гвардейцы под его командованием обеспечили переправу остальных сил батальона, а затем и главных сил полка. Всем этим смельчакам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Примечания

Литература 
 Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов — М.: Воениздат, 1988. — Т. 2 /Любов — Ящук/. — 863 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-203-00536-2.
 Алёшкин А. М. Сердцем на амбразуру. Иркутск, 1976. / стр. 306—314.
 Дриго С. В. За подвигом — подвиг. 2-е изд., доп. Калининград, 1984. / стр. 237—238.
 Золотые Звёзды забайкальцев. Иркутск, 1966. / стр. 157.

Ссылки 
 
 Чугуевский Леонид Захарович. Новосибирская книга памяти.
 [www.az-libr.ru/Persons/RL3/003dbdb5/index.shtml Чугуевский Леонид Захарович]. Электронная библиотека «Люди и Книги».
 Чугуевский Л. З. Энциклопедия Забайкалья.
 Наши герои. Военачальники. Балтийск-Пиллау.
 Военная история Пиллау.

Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Ново-Волковском кладбище